Oltretomba –  luogo o stato sensibile nel quale la vita libera e cosciente continua per sempre, a partire dalla separazione dell'anima dalla vita spazio-temporale e dall'ultimo istante di vita del corpo. Per alcuni, esiste una vita-dopo-la-morte solo in forma immateriale di anima o spirito, al contrario della cristianità che afferma la resurrezione della carne, ovvero dell'induismo che comunque afferma la metempsicosi, trasmigrazione (legami anima-corpo in cui la morte si ripete un numero indefinito di volte).

Altro 
 Oltretomba (Siluro di vetro indiano, o Pesce fantasma, o Oltretomba) – un piccolo pesce appartenente alla famiglia dei Siluridae.
 Oltretomba – a serie a fumetti di genere horror ed erotico, pubblicata dalla Ediperiodici in 300 numeri a partire dall'anno 1971.

Pagine correlate 
 Underworld